Эскадренный миноносец «Тиллмэн» () — американский эсминец типа «Гливс».

Заложен на верфи Charleston Navy Yard, Чарлстон 1 мая 1941 года. Спущен 20 декабря 1941 года, вступил в строй 4 июня 1942 года.

Выведен в резерв 16 марта 1946 года. Из ВМС США исключён 1 июня 1970 года.

Продан 8 мая 1972 года фирме «Southern Scrap Material CO., LTD.» в Новый Орлеан и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»